Vecchiarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Vecchiarelli (1884–1948), italienischer Generalleutnant
 Odoardo Vecchiarelli (1613–1667), italienischer Kardinal und Bischof von Rieti